Ромашонки — название населённых пунктов в России:
 Ромашонки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Ромашонки — деревня в Советском районе Кировской области.